Diese Seite listet die Zuflüsse der Amper zwischen den Großen Ammerquellen und der Mündung der Amper in die Isar auf. Sie ist gegliedert in die folgenden Abschnitte 
 Ammer, wie der Fluss in seinem Oberlauf zwischen den Großen Ammerquellen und dem Ammersee genannt wird,  
 Ammersee und 
 Amper zwischen dem Austritt des Flusses aus dem Ammersee und seiner Mündung in die Isar.

Größere Zuflüsse 

Diagramm der Zuflüsse mit mindestens 10 km Länge

Zuflüsse der Ammer

Zuflüsse des Ammersees 
Die Zuflüsse des Ammersees haben alle dieselbe Mündungshöhe von .

Zuflüsse der Amper

Literatur

Weblinks 

!Zuflusse
Amper